Jean Galtier (1842-1904) : homme politique français.
 Jean Galtier (1902-1971) : ingénieur aéronautique français.